Kids in America (lied), een lied van zangeres Kim Wilde uit 1981
Kids in America (film), een Amerikaanse film uit 2005
Kids in America (televisieserie)